Das Damendoppel der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Cara Black und Liezel Huber, die im Viertelfinale gegen die späteren Titelgewinnerinnen und Schwestern Aljona Bondarenko und Kateryna Bondarenko aus der Ukraine ausgeschieden sind.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks und Quellen 
 
 

Damendoppel
2008